|-
| 5101 Akhmerov ||  || 22 octombrie 1985 ||  || L. V. Juravliova
|-
| 5102 Benfranklin ||  || 2 septembrie 1986 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 5103 Diviš ||  || 4 septembrie 1986 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 5104 Skripnichenko ||  || 7 septembrie 1986 ||  || L. I. Cernîh
|-
| 5105 Westerhout ||  || 4 octombrie 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 5106 Mortensen || 1987 DJ || 19 februarie 1987 ||  || 
|-
| 5107 ||  || 24 februarie 1987 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 5108 Lübeck ||  || 21 august 1987 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 5109 Robertmiller ||  || 13 septembrie 1987 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 5110 Belgirate || 1987 SV || 19 septembrie 1987 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 5111 Jacliff ||  || 29 septembrie 1987 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 5112 Kusaji ||  || 23 septembrie 1987 || Kushiro || , 
|-
| 5113 Kohno || 1988 BN || 19 ianuarie 1988 ||  || T. Seki
|-
| 5114 Yezo || 1988 CO || 15 februarie 1988 || Kushiro || , 
|-
| 5115 Frimout ||  || 13 februarie 1988 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 5116 Korsør || 1988 EU || 13 martie 1988 ||  || 
|-
| 5117 Mokotoyama || 1988 GH || 8 aprilie 1988 ||  || K. Endate, 
|-
| 5118 Elnapoul || 1988 RB || 7 septembrie 1988 ||  || 
|-
|  ||  || 8 septembrie 1988 || Brorfelde || P. Jensen
|-
|  ||  || 13 octombrie 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 5121 Numazawa ||  || 15 ianuarie 1989 ||  || , 
|-
| 5122 Mucha ||  || 3 ianuarie 1989 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 5123 || 1989 BL || 28 ianuarie 1989 ||  || 
|-
| 5124 Muraoka || 1989 CW || 4 februarie 1989 ||  || T. Seki
|-
| 5125 Okushiri ||  || 10 februarie 1989 || Kushiro || , 
|-
|  ||  || 1 februarie 1989 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 5127 Bruhns ||  || 4 februarie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 5128 Wakabayashi || 1989 FJ || 30 martie 1989 ||  || 
|-
| 5129 Groom || 1989 GN || 7 aprilie 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
|  ||  || 30 septembrie 1989 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 5131 || 1990 BG || 21 ianuarie 1990 || Palomar || E. F. Helin, 
|-
| 5132 Maynard || 1990 ME || 22 iunie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 5133 Phillipadams || 1990 PA || 12 august 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 5134 Ebilson ||  || 17 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 5135 Nibutani || 1990 UE || 16 octombrie 1990 || Kushiro || , 
|-
| 5136 Baggaley ||  || 20 octombrie 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 5137 Frevert || 1990 VC || 8 noiembrie 1990 || Chions || 
|-
| 5138 Gyoda ||  || 13 noiembrie 1990 ||  || , 
|-
| 5139 Rumoi ||  || 13 noiembrie 1990 || Kagoshima || , 
|-
| 5140 Kida || 1990 XH || 8 decembrie 1990 || Kushiro || , 
|-
| 5141 Tachibana || 1990 YB || 16 decembrie 1990 ||  || T. Seki
|-
| 5142 Okutama || 1990 YD || 18 decembrie 1990 ||  || , 
|-
|  || 1991 VL || 7 noiembrie 1991 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
|  || 1991 XX || 2 decembrie 1991 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
|  || 1992 AD || 9 ianuarie 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 5146 Moiwa || 1992 BP || 28 ianuarie 1992 || Kushiro || , 
|-
| 5147 Maruyama || 1992 BQ || 28 ianuarie 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
|  || 5557 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 5149 Leibniz || 6582 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 5150 Fellini || 7571 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 5151 Weerstra || 2160 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 5152 Labs || 1931 UD || 18 octombrie 1931 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 5153 || 1940 GO || 9 aprilie 1940 || Turku || 
|-
| 5154 Leonov ||  || 8 octombrie 1969 ||  || L. I. Cernîh
|-
| 5155 Denisyuk || 1972 HR || 18 aprilie 1972 || Nauchnij || T. M. Smirnova
|-
| 5156 Golant || 1972 KL || 18 mai 1972 || Nauchnij || T. M. Smirnova
|-
| 5157 Hindemith ||  || 27 octombrie 1973 ||  || F. Börngen
|-
| 5158 Ogarev || 1976 YY || 16 decembrie 1976 ||  || L. I. Cernîh
|-
| 5159 Burbine || 1977 RG || 9 septembrie 1977 ||  || 
|-
| 5160 Camoes || 1979 YO || 23 decembrie 1979 || La Silla || H. Debehogne, 
|-
| 5161 Wightman ||  || 9 octombrie 1980 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 5162 Piemonte || 1982 BW || 18 ianuarie 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 5163 ||  || 9 octombrie 1983 || Anderson Mesa || 
|-
| 5164 Mullo ||  || 20 noiembrie 1984 || Caussols || C. Pollas
|-
| 5165 Videnom || 1985 CG || 11 februarie 1985 ||  || 
|-
| 5166 Olson ||  || 22 martie 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 5167 Joeharms ||  || 11 aprilie 1985 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 5168 Jenner || 1986 EJ || 6 martie 1986 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 5169 Duffell ||  || 6 septembrie 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 5170 Sissons || 1987 EH || 3 martie 1987 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 5171 Augustesen ||  || 25 septembrie 1987 ||  || 
|-
| 5172 Yoshiyuki ||  || 28 octombrie 1987 || Kushiro || , 
|-
| 5173 Stjerneborg ||  || 13 martie 1988 ||  || 
|-
| 5174 Okugi || 1988 HF || 16 aprilie 1988 ||  || , 
|-
|  ||  || 4 noiembrie 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 5176 Yoichi || 1989 AU || 4 ianuarie 1989 || Kushiro || , 
|-
| 5177 Hugowolf ||  || 10 ianuarie 1989 ||  || F. Börngen
|-
| 5178 Pattazhy ||  || 1 februarie 1989 ||  || R. Rajamohan
|-
| 5179 Takeshima ||  || 1 martie 1989 ||  || T. Seki
|-
| 5180 Ohno || 1989 GF || 6 aprilie 1989 ||  || , 
|-
| 5181 SURF || 1989 GO || 7 aprilie 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 5182 Bray || 1989 NE || 1 iulie 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 5183 Robyn ||  || 22 iulie 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 5184 Cavaillé-Coll ||  || 16 august 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 5185 Alerossi ||  || 15 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 5186 Donalu ||  || 22 septembrie 1990 || Palomar || 
|-
| 5187 Domon ||  || 15 octombrie 1990 ||  || K. Endate, 
|-
| 5188 Paine ||  || 15 octombrie 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 5189 || 1990 UQ || 20 octombrie 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 5190 ||  || 16 octombrie 1990 || Kushiro || , 
|-
| 5191 ||  || 13 noiembrie 1990 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 5192 Yabuki || 1991 CC || 4 februarie 1991 ||  || , 
|-
| 5193 Tanakawataru || 1992 ET || 7 martie 1992 || Kushiro || , 
|-
| 5194 Böttger || 4641 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 5195 Kaendler || 3289 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 5196 Bustelli || 3102 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 5197 Rottmann || 4265 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 5198 Fongyunwah ||  || 16 ianuarie 1975 ||  || 
|-
| 5199 Dortmund ||  || 7 septembrie 1981 ||  || L. G. Karacikina
|-
| 5200 Pamal || 1983 CM || 11 februarie 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-